Csehország
 Velenice, település a Česká Lípa-i járásban
 Velenice, település a Nymburki járásban
 České Velenice, település a Jindřichův Hradec-i járásban